Tour du Faso – wieloetapowy szosowy wyścig kolarski rozgrywany w Burkina Faso.

Pierwsza edycja wyścigu miała miejsce w 1987. Od 1998 w kalendarzu UCI z kategorią 2.5, w 2005 włączony do cyklu UCI Africa Tour z kategorią 2.2. Edycja z 2014 została odwołano ze względu na epidemię Eboli.

Do 2008 wyścig organizowany był przez Amaury Sport Organisation, a począwszy od 2009 organizację zawodów przejął burkiński rząd.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wyścigi kolarskie wielodniowe
Sport w Burkinie Faso